

Personen
Robert Kane (1809–1890), Iers scheikundige
Thomas Leiper Kane (1822-1883), Amerikaans officier, stichter van Kane in Pennsylvania
John Kane (1860-1934), Schots primitief schilder
Joseph Kane (1894-1975), Amerikaans filmregisseur, producent en screenwriter
Bob Kane (1915-1998), Amerikaans stripauteur, schepper van Batman in 1939
Gil Kane, pseudoniem van Eli Katz (1926-2000), Amerikaans stripauteur
Eden Kane, artiestennaam van Richard Sarstedt (1942), Brits popzanger
Arthur Kane (1949-2004), Amerikaans musicus
Carol Kane (1952), Amerikaans actrice
Big Daddy Kane (1968), Amerikaans rapartiest
Paul Kane (1810-1871), Canadees-Iers kunstschilder
Sarah Kane (1971-1999), Engels toneelschrijfster
Kane (worstelaar) (1967), pseudoniem van Glenn Jacobs, Amerikaans professioneel worstelaar
Christian Kane, Amerikaanse acteur en zanger
Harry Kane (1993), Engels voetballer

Plaatsen
Kane (Illinois), een plaats
Kane (Pennsylvania), een plaats in Pennsylvania
Kane (Texas), een stad in Texas
Kane County (Illinois), een county in Illinois
Kane County (Utah), een county in Utah

Overige
Kāne Milohai, een godheid in de Hawaïaanse mythologie
Kathy Kane, het personage Batwoman sinds 1939
Citizen Kane, een film van Orson Welles uit 1941
 Charles Foster Kane, het hoofdpersonage in genoemde film
De Kane-reeks, een serie fantasyverhalen van Karl Edward Wagner
Kane (band), een Nederlandse rockband 
Kane (Amerikaanse band), een Amerikaanse country rockband
Kane (Command & Conquer), de leider van de Brotherhood of Nod uit de spelreeks Command & Conquer
Kane (computerspel), een actiespel ontwikkeld door John Darnell
G.W. Kane, personage uit Ridley Scotts Alien (1979), gespeeld door John Hurt